Объездно́е шоссе́:
 Объездное шоссе — автодорога, построенная с целью уменьшения заторов путём объезда загруженных участков дорожно-транспортной сети

Название автомагистралей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР

Россия 
 Объездное шоссе — автомагистраль в Балашихе.
 Объездное шоссе — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Объездное шоссе — автомагистраль в Виннице.